Desa Tlaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlaga (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,64), Jawa Tengah, 
 Desa Tlaga (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 108,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar